

Saint catholique 
 saint Gault de Concise ()

Toponyme 
 Saint-Gault, ancienne commune française de la Mayenne, aujourd'hui intégrée à Quelaines-Saint-Gault
 Quelaines-Saint-Gault, commune française de la Mayenne

Homonymie de toponyme